Улица Кри́шьяня Ба́рона (, улица имени Кришьяниса Барона) — название улиц в городах Латвии:

 Улица Кришьяня Барона (Елгава) — улица в Елгаве
 Улица Кришьяня Барона (Лиепая) — улица в Лиепае
 Улица Кришьяня Барона (Резекне) — улица в Резекне
 Улица Кришьяня Барона (Рига) — улица в Риге
 Улица Кришьяня Барона (Сигулда) — улица в Сигулде
 Улица Кришьяня Барона (Юрмала) — улица в Юрмале